Lay It Down – singolo dei Ratt del 1985
Lay It Down – album dei Cowboy Junkies del 1996
Lay It Down – album di Al Green del 2008
Lay It Down – singolo di Lloyd del 2010